Список победителей гонок «чампкаров» содержит общее число побед за карьеру для пилотов на машинах с открытыми колёсами, одержанных в рамках следующих «чампкаровских» серий:

 Чемпионат AAA (1902-55)
 NASCAR Speedway Division (1952-53)
 Чемпионат USAC (1956-97)
 IndyCar / CART / Champ Car (1979-2008)
 IRL IndyCar (с 1996 года)

Санкционирующие организации 

AAA санкционировала подобного рода гонки ещё с 1902 года, но первый полностью признанный официальный чемпионат состоялся только в 1916.

Гонки 1902-15, 1917-18 (Ассоциация приостановила чемпионат из-за Первой мировой войны) признаны лишь как отдельные соревнования, а не часть общего чемпионата. Многие результаты ранних лет исследованы и признаны лишь много позже.

В 1942-45 гонки не проводились из-за Второй мировой войны.

В 1952 году NASCAR создала свою серию на машинах с открытыми колёсами в противовес проекту AAA. Серия была названа NASCAR Speedway Division. Тот чемпионат продержался в активном состоянии лишь два сезона (и только один полностью). Суммарно было проведено 13 гонок (три носили выставочный статус и не учтены в общем списке).

В 1979—2008 гонки «чампкаров» проводились двумя организациями. В какой-то момент чемпионаты шли параллельно, а в какой-то момент одновременно — результаты некоторых гонок шли в зачёт обоих чемпионатов.

В 1979-95 500 миль Индианаполиса проводились под эгидой USAC. В 1979-82 команды серии CART принимали участие в гонке в Индианаполисе как в выставочном старте. В 1983-95 годах Indy 500 входил в зачёт чемпионата CART.

В 1996-97 году под эгидой USAC вырос отдельный чемпионат Indy Racing League. В первые два года в его гонках было запрещено участвовать командам серии CART. Позже Автоклуб отстранился от проведения чемпионата, полностью передав его в ведение руководства серии.

Наиболее известные неофициальные старты не включённые в общий список: Гонка двух миров, Marlboro Challenge и Nikon Indy 300 2008.

Общий список победителей гонок различных «чампкаровских» первенств 
Статистика последний раз обновлена по окончании сезона-2013 серии IRL IndyCar.

 — выделение для действующих пилотов.
Результаты выставочных гонок и этапов постфактум объявленных внезачётными не учтены.

См. также 
 Список победителей Гран-при Формулы-1

Ссылки 
 Официальный сайт IRL IndyCar 
 Статистика гонок «чампкаров» 

Списки, связанные с автоспортом
Чемпионы
Списки автогонщиков